Attila se poate referi la:
 Attila, personaj istoric (rege al hunilor)
 Attila, operă de Giuseppe Verdi
 Attila, trupă de metalcore din Atlanta.